Willem Einthoven, medico e premio nobel, inventore dell'elettrocardiografo.
Triangolo di Einthoven, concetto principale alla base dell'elettrocardiogramma.